Saint Etienne — британская поп-группа, образованная в 1988 году в Кройдоне, Лондон, Англия, и исполнявшая танцевальный инди-поп, соединявший в себе новейшие веяния клубной электроники (пост-эйсид-хаус и др.) с мотивами британской поп-музыки середины 1960-х годов. В качестве названия коллектива музыкантами было выбрано имя французского футбольного клуба «Сент-Этьен». Одиннадцать альбомов Saint Etienne входили в UK Albums Chart; наивысшего результата (#4) добивался So Tough (1993). В списках UK Singles Chart до наивысшего, 12-го места поднимались «You’re In A Bad Way» (1993) и «Sylvie» (1998).

Для стиля группы, авторское ядро которой составляют Боб Стэнли () и Пит Уиггс (), определяющее значение всегда имели тонко сработанные, умные тексты, а также сценическая харизма (присоединившейся к дуэту в 1991 году) вокалистки Сэры Крэкнелл ().

Группа продолжает выступать и записываться, но звёздными в истории Saint Etienne считаются 1992—1993 годы, когда вышли самые известные синглы группы — «Join Our Club», «People Get Real», «You’re In A Bad Way» (#12), «Avenue», «Who Do You Think You Are», «Hobart Paving» и «I Was Born on Christmas Day», — а также альбомы Foxbase Alpha и So Tough, первый из которых был номинирован в 1992 году на Mercury Prize.

К 1994 записывается уже второй альбом, получивший название Tiger Bay. В этой работе было решено использовать больше народной музыки, которая тесно переплеталась с электронным звучанием. В 1995 выходит самый популярный релиз, сингл He’s on the Phone. В 2002 готовится DVD-диск с концертной записью. К 2004 выходит первый сборник лучших хитов для американского рынка Travel Edition 1990-2005. В 2009 случается возвращение на лейбл Heavenly, где они представили ретроспективу.

Дискография

Студийные альбомы 
 1991 — Foxbase Alpha
 1993 — So Tough
 1994 — Tiger Bay (только в UK)
 1998 — Good Humor 1999 — The Misadventures of Saint Etienne 2000 — Sound of Water 2002 — Finisterre 2005 — Tales from Turnpike House 2012 — Words and Music by Saint Etienne''

Примечания

Ссылки 
 www.saintetienne.com. - Официальный сайт.

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Исполнители Sub Pop
Группы брит-попа
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы из Лондона
Поп-группы Великобритании
Исполнители Creation Records
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Великобритании